Heřmanický rybník může být:

 Heřmanický rybník (Česká Lípa) – rybník jihozápadně od vsi Heřmaničky v okrese Česká Lípa
 Heřmanický rybník (přírodní památka) – přírodní památka zahrnující vodní plochy severovýchodně od vsi Heřmanice v okrese Ostrava-město
 Heřmanický rybník (Ostrava)
 Heřmanický rybník (Starý Jičín) – rybník západně od vsi Dub v okrese Nový Jičín

 podobné názvy
 Dolní Heřmanický rybník – rybník severozápadně od vsi České Heřmanice v okrese Ústí nad Orlicí
 Horní Heřmanický rybník – rybník severozápadně od vsi České Heřmanice v okrese Ústí nad Orlicí
 Prostřední Heřmanický rybník – rybník severozápadně od vsi České Heřmanice v okrese Ústí nad Orlicí

Související články 
 Heřmanice
 Heřmanický potok